Convento di Santa Maria delle Grazie ad Albano Laziale
 Convento di Santa Maria delle Grazie ad Asti
 Convento di Santa Maria delle Grazie ad Avellino
 Convento di Santa Maria delle Grazie a Ghedi
 Convento di Santa Maria delle Grazie a Leverano
 Convento di Santa Maria delle Grazie a Maruggio
 Convento di Santa Maria delle Grazie a Milano
 Convento di Santa Maria delle Grazie a Montechiarugolo
 Convento di Santa Maria delle Grazie a Salerno
 Convento di Santa Maria delle Grazie a Serracapriola
 Convento di Santa Maria delle Grazie – ex complesso monastico di Vigevano

Pagine correlate

 Chiesa di Santa Maria delle Grazie